Тухтамурад Джураевич Джураев (Toʻxtamurod Joʻrayevich Joʻrayev, ) — узбекский и советский ученый-математик, доктор физико-математических наук, действительный член АН РУз., заслуженный деятель науки Узбекистана.

Биография 
Родился 25 октября 1934 г. в с. Шурали-Сай Янги-Юльского района Ташкентской области.

Окончил Среднеазиатский государственный университет (1958) и его аспирантуру (1961).

В 1961—1974 гг. в Институте математики АН УзССР: младший, старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий отделом дифференциальных уравнений.

В 1974—1985 директор Института механики и сейсмостойкости сооружений АН Узбекской ССР.

В 1985—1992 директор Института математики имени В. И. Романовского АН УзССР. Затем — ректор Ташкентского госуниверситета. В 1995—2000 президент Академии наук Республики Узбекистан.

С 1962 кандидат, с 1972 доктор физико-математических наук, с 1974 профессор.

Автор и соавтор более 300 научных трудов, в том числе 3 монографий «Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов» (1979), «Краевые задачи для уравнений смешанного парабологиперболического типа» (1986), «К теории дифференциальных уравнений в частных производных четвертого порядка» (2000).

Академик Академии наук Узбекистана (1989). В 1995—1999 годах депутат Олий Мажлиса.

Умер 14 сентября 2009 г., похоронен в Ташкенте.

Награды и премии 
 Государственная премия УзССР им. Беруни (1974)
 Заслуженный деятель науки и техники УзССР (1988)
 Орден «Дустлик» (1996)
 Орден «Меҳнат шуҳрати» (1999)

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20171215221438/http://academy.uz/ru/news/189
 http://www.soran1957.ru/?id=pavl_100531115859_7010
 фото https://web.archive.org/web/20180510172228/http://www.academy.uz/ru/news/56
 https://web.archive.org/web/20180507221753/http://sergey.iis.nsk.su/PA/?id=pavl_100531115859_7010
 Джураев Тухтамурад Джураевич (к 60-летию со дня рождения). Успехи математических наук, Том 49, 1994

Академики АН Узбекистана
Ректоры вузов Узбекистана
Математики СССР
Математики Узбекистана
Выпускники Национального университета Узбекистана‎
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Заслуженные деятели науки и техники Узбекской ССР
Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Похороненные в Ташкенте